Fernando Morán López (1926-2020), un diplomàtic, escriptor i polític espanyol.
 Fernando Morán Escudero (1976-), un futbolista espanyol.